Gminy w USA:
 Bear Grove (ang. Bear Grove Township) – gmina w stanie Illinois, w hrabstwie Fayette
 Bear Grove (ang. Bear Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Cass
 Bear Grove (ang. Bear Grove Township) – gmina w stanie Iowa, w hrabstwie Guthrie